Проворов, Михаил Васильевич (5 сентября 1917, Ленинград — 30 марта 1965) — советский учёный, лесовод, автор технологии создания лесных культур в переувлажненных испорченных лесах, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Михаил Васильевич Проворов родился 5 сентября 1917 года в Ленинграде. По окончании школы поступил в Лесотехническую академию. 

Обучение прервала война, с 1941 по 1945 год на фронте, награждён большим количеством правительственных наград. 

По окончании войны продолжил учёбу, которую завершил в 1947 году. Прошёл путь от лесничего до директора Тосненского лесхоза. Руководил послевоенным восстановлением лесного хозяйства. Был избран депутатом в городе Тосно. Создатель уникальных лесных культур на территории Красноборского лесничества, впоследствии названых его именем (лесные культуры им. М. В. Проворова). С 1962 года преподаватель Лисинского лесного техникума.

В настоящее время ему на территории Тосненского лесхоза в лесопосадках установлен памятник.

Память 
 В честь Проворова М. В. названы лесные культуры в Тосненском районе Ленинградской области (320 га).
 В Красноборском лесничестве установлен памятник.

Родственники 
Брат Николай Васильевич — полярный исследователь, зоолог.

Двоюродный брат Проворов, Пётр Николаевич — советский энергетик и гидротехник, выдающийся учёный гидравлик, ректор Ленинградского гидротехнического института, первый директор «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева».

Примечания

Ссылки 
 http://www.sablino.ru/tosn/liskorp_datcha_2.htm
 Газета Лисинского лесного колледжа №09 (22) 2009 ноябрь. Статья : "Памятник в лесу."
 Добрая память о лесоводе
 Департамент лесного хозяйства

Лесоводы России
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Учёные СССР
Преподаватели вузов
Педагоги СССР
Персоналии:Тосно
Лесничие
Выпускники Санкт-Петербургского лесотехнического университета
Лесоводы СССР